Tyrus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Aubé 1833. Tyrus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar